Свидовский — русская фамилия и топоним:

 Свидовский, Феликс Григорьевич — Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1979 год). 
 Свидовский (Верхнедонской район) — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.